Aaaarrghh és un grup de música black metal d'Ankara (Turquia).

Història 
El grup es va fundar el 1994 amb el nom Aeon, tocant Death metal. Més tard, el 1996, varen llençar les seves "demos" From The Darkness I Am Called i Spirits Of The Ancient Ones. El 1997 van canviar el nom de la banda per Sagansara i van llençar una "demo" titulada ...aaaarrghh..., títol que després varen adoptar com a nom. Les seves lletres tracten sobre l'angoixa pel futur de la vida. La banda compta actualment amb dos membres, que prefereixen seguir a l'anonimat.

Nota 
En un vídeo a YouTube del tema "Cenace" es veu amb claredat a dues persones que es podria suposar que són part de la banda.

Discografia 
 1999, ...aaaarrgh...
 2004, Ruhlar Fýsýldýyor Full-length
 2006, Ölüm Kadar Soðuk, Ölü Kadar Soluk Full-length

Enllaços externs 
 Lloc web oficial 
 Lloc web a Ecyclopaedia Metallum

Grups de heavy metal